YLH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lansdowne House (Ontario) (Canada)